droga krajowa nr 5 (Polska)
 droga krajowa nr 5 (Węgry)

Zobacz też 
 autostrada A5